Groot Schuylenburg, een zorgcentrum te Apeldoorn
Schuylenborgh, een natuurgebied bij Beverst

Zie ook
Schuilenburg (doorverwijspagina)